B9 může být:
 vitamin B9
 takzvaná Bukurešťská devítka, devět středo- a východoevropských států NATO
 jedna ze spektrálních tříd hvězd (podtřída třídy B)
 stupeň světelného znečištění 9 podle Bortleovy stupnice
 IATA kód letecké společnosti Iran Air Tours
 Subaru Tribeca (dříve Subaru B9 Tribeca)